

Результаты соревнований

Восьмёрка лучших 

Бег 400 м, мужчины

Мехико, Национальный стадион, 16—18.10.1968

Предварительные забеги 
Мехико, Национальный стадион, 16.10.1968

55 участников разбиты на 8 забегов по 6—8 человек, четверо лучших в каждом забеге выходят в четвертьфинал.

Четвертьфиналы 
Мехико, Национальный стадион, 17.10.1968

Полуфиналы 
Мехико, Национальный стадион, 17.10.1968

Финал 
Мехико, Национальный стадион, 18.10.1968

Примечания 

М